Sexo e Obsessão é uma publicação espírita psicografada pelo médium brasileiro Divaldo Franco com autoria atribuída ao espírito Manoel Philomeno de Miranda, publicado pela editora Leal em 2002.

Na obra, o autor aborda temas atuais como a pedofilia, a luxúria, a pornografia e a banalização do sexo pela grande mídia.

Ligações externas 
 

Livros espíritas do Brasil
Livros de 2002